

Geografia
 Bolivia
 Camargo – comune del dipartimento di Chuquisaca
 Brasile
 Camargo – comune dello Stato di Rio Grande do Sul
 Doutor Camargo – comune del Paraná
 Messico
 Camargo – comune di Chihuahua
 Camargo – comune di Tamaulipas
 Spagna
 Camargo – comune della Cantabria
 Stati Uniti d'America
 Camargo – villaggio della Contea di Douglas, Illinois
 Camargo – città della Contea di Montgomery, Kentucky
 Camargo – città della Contea di Dewey, Oklahoma

Persone
 Alberto Camargo – ex ciclista su strada colombiano
 Alejandro Camargo – calciatore argentino naturalizzato cileno
 Christian Camargo – attore statunitense
 Hebe Camargo – conduttrice televisiva, attrice e cantante brasiliana
 Joel Camargo – calciatore brasiliano
 Marie Camargo – ballerina francese
 Miguel Camargo – calciatore panamense
 Neusa Maria Eleutério Camargo (1949) – ex cestista brasiliana

Altro 
 11260 Camargo – asteroide
 Camargo – cratere sulla superficie di Marte
 Camargo (o La Camargo) – balletto di Marius Petipa del 1872 su musica di Ludwig Minkus

Pagine correlate 
 La Camargo